Meerdere Romeinse politici droegen de naam Lucius Julius Caesar: 

 Lucius Julius Caesar (zoon van Numerius),
 Lucius Julius Caesar (zoon van Sextus),
 Lucius Julius Caesar (consul in 90 v.Chr.),
 Lucius Julius Caesar (consul in 64 v.Chr.),
 Lucius Julius Caesar (quaestor in 46 v.Chr.),
 Lucius Julius Caesar Vipsanianus, geadopteerde zoon van Augustus.